Ivanković oder Ivankovic ist der Familienname von: 

 Vjeran Ivanković (* 1975), Schweizer Eishockeyspieler
 Krešimir Ivanković (* 1980), kroatischer Handballspieler